Нейтрон-захватная терапия
 Терапия быстрыми нейтронами ()